Vex steht für:
 Vex VS, Gemeinde im Schweizer Kanton Wallis
 Spezies im Computerspiel Destiny, siehe Destiny (Computerspiel) #Die Vex
 Ein Minecraft Client

VEX steht als Abkürzung für:
 Venus Express, europäische Raumsonde
 Virgin Express, belgische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

VE-X steht als Abkürzung für:
 , ISO-3166-2-Code des venezolanischen Bundesstaates

Abkürzung